Ніра (Ізраїль) — кібуц в Ізраїлі.
 Ніра (Махараштра) — місто в штаті Махараштра.
 Ніра — друга дружина фракійського річкового бога Стрімона.